Poetete bezeichnet:

 einen Suco im Verwaltungsamt Ermera, Gemeinde Ermera, siehe Poetete
 einen Ort in dem Suco Poetete, siehe Poetete Vila
 einen Ort und Aldeia im Suco Goulolo, Verwaltungsamt Cailaco, Gemeinde Bobonaro, siehe Goulolo (Cailaco)
 einen Ort im Suco Rairobo, Verwaltungsamt Atabae, Gemeinde Bobonaro, siehe Rairobo